Arne Olsson är ett vanligt namn:

För jazzmusikern, se Arne Olsson (musiker)
För biskopen, se Arne Olsson (biskop)
För folkmusikern, se Arne Olsson (spelman)